Patrício — classe da Roma Antiga e posterior título
 Patrício (cônsul em 500) — cônsul bizantino
 Patrício (patrício) — patrício bizantino

Desambiguações de antropônimos